Алекси́я, принцесса Греции и Дании (; род. 10 июля 1965, , Корфу, Ионические острова, Греция) — греческая и датская принцесса.

Биография 
Алексия, принцесса Греции и Дании родилась 10 июля 1965 года в  (остров Корфу, Ионические острова, Греция) в семье Константина II, короля Греции (род. 1940) и его жены Анны-Марии Датской (род. 1946), которые женаты с 18 сентября 1964 года.

У принцессы Алексии есть четверо младших братьев и сестёр: наследный принц Павел (род. 1967), принц Николай (род. 1969), принцесса Феодора (род. 1983) и принц Филипп (род. 1986).

Семья

Брак и дети 
Принцесса Греции и Дании Алексия вышла замуж 9 июля 1999 года за Карлоса Моралеса Кинтана. Церемония венчания прошла в Софийском соборе в Лондоне.

У пары четверо детей:
	
 Арриетта (род. 24.02.2002);
 Ана-Мария (род. 15.05.2003);
 Карлос (род. 30.07.2005);
 Амелия (род. 26.10.2007).

Примечания 

Принцессы Греции